Megalaria är ett släkte av lavar. Megalaria ingår i familjen Megalariaceae, ordningen Lecanorales, klassen Lecanoromycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Megalaria